Caballero (sigaret), een Nederlands merk sigaretten van British American Tobacco
Caballero Fabriek, een voormalige sigarettenfabriek in Den Haag
Ridder (ruiter) in het Spaans
Caballero (transport), een transportbedrijf
Caballero (voornaam), een Spaanstalige voornaam
Caballero (wielerploeg), een Nederlandse wielerploeg
Caballero, een merk waaronder Fantic-motorfietsen in de Verenigde Staten werden verkocht

Personen
Bernardino Caballero, president van Paraguay van 1880 tot 1886
Fernán Caballero (schrijver), het pseudoniem van de Spaanse schrijver Cecilia Francisca Josefa Böhl de Faber
Francisco Largo Caballero, een Spaanse politicus en vakbondsman
Jorge López Caballero, een Colombiaans voetballer
Roxann Maria Caballero, een Amerikaanse actrice, beter bekend als Roxann Dawson
Rubén Martínez Caballero, een Spaans voetbaltrainer en voetballer
Steve Caballero, een Amerikaans skateboarder
Willy Caballero, een Argentijns voetbaldoelman